Би́шево:

Россия 
 Бишево — село в Апастовском районе Татарстана.
 Бишево — деревня в Козловском районе Чувашии.
 Бишево — деревня в Урмарском районе Чувашии.

Польша 
 Бишево — деревня в Польше.

Хорватия 
 Бишево — остров в Хорватии (Адриатическое море).

Черногория 
 Бишево — село в Черногории.